Сіті-Айленд (Бронкс)
 Сіті-Айленд (Пенсильванія)
 Сіті-Айленд (Дейтона-Біч)
 Сіті-Айленд (фільм)